Стёпушкин — фамилия; имеет женскую форму Стёпушкина.
 Стёпушкин, Геннадий Николаевич (род. 1964) — советский и российский футболист, тренер.
 Стёпушкин, Дмитрий Фёдорович (1975—2022) — российский бобслеист.